Nottingham Forest FC (celým názvem: Nottingham Forest Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Nottingham v nemetropolitním hrabství Nottinghamshire. Založen byl v roce 1865. Největším úspěchem je dvojnásobné za sebou jdoucí vítězství v PMEZ, předchůdce dnešní Ligy mistrů (v sezónách 1978/79 a 1979/80). Od sezóny 2022/23 působí v Premier League (1. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou červená a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu City Ground s kapacitou 30 445 diváků.

Historie 

Největší úspěchy měl klub pod vedením manažera Briana Clougha. Ten nastoupil na stadion City Ground v lednu 1975, kdy se Forest potáceli ve druhé polovině tabulky druhé ligy. V sezoně 1976/77 tým postoupil do nejvyšší soutěže a rok nato oslavil titul v první lize. Největšími hvězdami týmu byli brankář Peter Shilton, stoperská dvojice Kenny Burns-Larry Lloyd, záložníci Archie Gemmill, John Robertson a útočníci Tony Woodcock a Peter Withe.

V únoru roku 1979 Forest koupili z Birmingham City FC útočníka Trevora Francise a zaplatili za něj jako první klub v historii jeden milion liber. Tým v té době úspěšně účinkoval v Poháru mistrů evropských zemí, který v květnu vyhrál. Trofej rok nato obhájil a stal se i vítězem evropského Superpoháru. Brian Clough pracoval v Nottinghamu až do roku 1993, kdy odešel do důchodu. Pod jeho vedením hráli i další vynikající fotbalisté jako Stuart Pearce, Roy Keane, Neil Webb, Des Walker a další.

Forest se dařilo i v polovině 90. let, v sezoně 1994/95 obsadili třetí příčku v Premier League a v nadcházejícím roce se dostali do čtvrtfinále Poháru UEFA. V dalších letech ovšem přišel úpadek, spojený nejprve se změnou vlastníka v roce 1997, poté i špatným výběrem manažerů. V květnu 2006 se manažerem stal Colin Calderwood. Na druhý pokus, na jaře 2008, se mu klub podařilo vrátit do The Championship. V této soutěž se ale projevila Calderwoodova nezkušenost, ať už při výběru posil nebo při vedení zápasů, a tak byl po sérii špatných výsledků po vánocích 2008 odvolán. Jeho nástupcem se stal bývalý manažer Derby County a Preston North End Billy Davies. 2. října 2011 po domácí porážce od Birminghamu 1:3 rezignoval na pozici manažera Steve McClaren. Pod jeho vedením získal Nottingham Forest v deseti ligových utkáních pouhých osm bodů. Klub posléze opustil jako předseda Nigel Doughty. Mužstvo dovedl k záchraně manažer Steve Cotterill.

Novým majitelem se v červenci 2012 stal kuvatský byznysmen Fawaz Al-Hasawi. Pod jeho vedením se v klubu vystřídalo značné množství trenérů – od léta 2016 vedl první mužstvo Francouz Philippe Montanier.

Dne 29. května 2022 které na stadionu Wembley porazili 1:0 a postoupili do Premier League od sezony 1998/99.

Soupiska 
K 27. červenci 2022

Získané trofeje

Vyhrané domácí soutěže 

 First Division / Premier League ( 1× )
 1977/78
 FA Cup ( 2× )
 1897/98, 1958/59
 EFL Cup ( 4× )
 1977/78, 1978/79, 1988/89, 1989/90

Vyhrané mezinárodní soutěže 
 Pohár mistrů evropských zemí / Liga mistrů UEFA ( 2× )
 1978/79, 1979/80
 Superpohár UEFA ( 1× )
 1979

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1889–1892: Football Alliance
 1892–1906: Football League First Division
 1906–1907: Football League Second Division
 1907–1911: Football League First Division
 1911–1922: Football League Second Division
 1922–1925: Football League First Division
 1925–1949: Football League Second Division
 1949–1951: Football League Third Division South
 1951–1957: Football League Second Division
 1957–1972: Football League First Division
 1972–1977: Football League Second Division
 1977–1992: Football League First Division
 1992–1993: Premier League
 1993–1994: Football League First Division
 1994–1997: Premier League
 1997–1998: Football League First Division
 1998–1999: Premier League
 1999–2004: Football League First Division
 2004–2005: Football League Championship
 2005–2008: Football League One
 2008–2016: Football League Championship
 2016–2022: English Football League Championship
 2022–: Premier League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  
 Stránky českých příznivců 

 
Anglické fotbalové kluby
Vítězové Superpoháru UEFA
Vítězové Poháru mistrů evropských zemí
Sport v Nottinghamu
Fotbalové kluby založené v roce 1865